Пугачёвская — название населённых пунктов в России:
 
 Пугачёвская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Пугачёвская — станица в Котельниковском районе Волгоградской области.

См. также 
 Пугачёвская улица
 Пугачёвский